

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 24, w tym 10 podstawowych
 Nowinki – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice
 Nowinki – osada w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Janów Podlaski
 Nowinki – część wsi Nosów-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska
 Nowinki – część wsi Lipnica w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Nowinki – część wsi Michałki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w  gminie Rokitno
 Nowinki – część wsi Rokitno w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w  gminie Rokitno
 Nowinki – część wsi Leszczany w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Nowinki – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Nowinki – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Nowinki – część wsi Wohyń w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Nowinki – część wsi Majdan Sopocki Drugi w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Nowinki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Nowinki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Nowinki – część wsi Gołębiów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Nowinki – część wsi Kąty w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel
 Nowinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Nowinki – część wsi Krupia Wólka w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Nowinki – przysiółek wsi Kochanów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Nowinki – część wsi Laskowice w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew
 Nowinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów
 Nowinki – część wsi Głusino w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Nowinki – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Nowinki – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Nowinki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie 
Mosina

Inne 
 Nowinki – dzielnica Wilna
 Nowinki – studenckie Centrum Radiowe Politechniki Krakowskiej:
 Nowinki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
Nowinki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.